Aufmarsch bezeichnet:

 den Aufmarsch von Truppen zum Gefecht, siehe Marsch #Marsch als militärischer Begriff
 (veraltet) eine Militärparade
 eine Demonstration oder angemeldete Versammlung im öffentlichen Raum, häufig im extremistischen Kontext